Malaltia de Paget de l'os o osteïtis deformant hipertròfica
 Malaltia de Paget de la mamella o Malaltia de Paget del mugró, tipus de càncer de mama.
 Malaltia de Paget extramamaria, adenocarcinoma no invasiu de la pell fora de la glàndula mamaria.